Александр Рудин: Рудин, Александр Иванович (настоящая фамилия Потапов, 1869—1915) — русский революционер-народник, эсер, публицист.
 Рудин, Александр Израилевич (род. 1960) — российский виолончелист, пианист, дирижёр и руководитель камерного оркестра «Musica Viva», профессор Московской консерватории.
 Рудин, Александр Михайлович (1914—?) — советский футболист.
 Рудин, Александр Никитович (1911 — после 1963) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. Депутат Верховного Совета СССР 5-го созыва.